1979 Голяма награда на Австрия е 11-о за Голямата награда на Австрия и единадесети кръг от сезон 1979 във Формула 1, провежда се на 12 август 1979 година на пистата Йостерайхринг близо до Шпийлберг, Австрия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструктор

Източници 
 

Голяма награда на Австрия